Carl-Göran Öberg, švedski hokejist, * 24. december 1938, Valbo, Švedska.

Öberg je celotno kariero igral v švedski ligi za klube Gävle Godtemplares IK, Djurgårdens IF, Tranås AIF in Södertälje SK. Štirikrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1956/57, 1960/61, 1961/62 in 1962/63. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in šestih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po dveh srebrnih in bronastih medalj.

Tudi njegov brat Hans je bil hokejist.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
| 21
| 9
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 5
| 8
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 58/59
|
| 20
| 19
| 7
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
| 23
| 18
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 61/62
|
| 21
| 22
| 13
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 25
| 18
| 43
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 5
| 6
| 11
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 11
| 14
| 25
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 20
| 6
| 3
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 12
| 9
| 21
|
| 13
|
| 7
| 7
| 5
| 12
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
| 9
| 16
| 25
|
| 26
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 5
| 1
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 27
| 9
| 13
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tranås AIF
| Švedska 2. liga
| 68/69
|
| 22
| 17
| 6
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tranås AIF
| Švedska 2. liga
| 69/70
|
| 16
| 14
| 7
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 8
| 7
| 15
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 27
| 11
| 3
| 14
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 26
| 5
| 11
| 16
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 324
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | 426
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Gävle Godtemplares IK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Tranås AIF
Hokejisti Södertälje SK